Die irische Fußballnationalmannschaft der Frauen ( Republic of Ireland women’s national football team,  foireann sacair náisiúnta ban Phoblacht na hÉireann) repräsentiert Irland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem irischen Fußballverbandes unterstellt. Am 11. Oktober 2022 konnte sich die irische Auswahl erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren, die 2023 in Australien und Neuseeland stattfinden soll. Es ist die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Bekannteste Spielerin ist die Torfrau Emma Byrne vom Arsenal Ladies FC, die 2007 ihre Karriere beendete. In der FIFA-Weltrangliste belegte die Mannschaft im Dezember 2008, März 2009 und Juni 2009 mit Platz 27 die beste Platzierung.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm an fünf Austragungen des Algarve-Cups teil, an dem alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Die Mannschaft spielte dabei immer in Gruppe C, in der die schwächeren Mannschaften spielen und konnte sich noch nie für ein Platzierungsspiel gegen eine der Mannschaften aus Gruppe A oder B qualifizieren.

Zypern-Cup 

2013 nahm die Mannschaft erstmals am parallel stattfindenden Zypern-Cup teil.

 2008 bis 2012: nicht teilgenommen
 2013: 8. Platz
 2014: 6. Platz
 2016: 7. Platz
 2017: 4. Platz
 2018 bis 2020: nicht teilgenommen

Istrien-Cup 
 2015: 9. Platz

Kader 
Kader für das das Trainingslager im Februar 2023 mit Spiel gegen China.

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus irischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der irischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Irische Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite der irischen Frauenauswahl
 Irland auf der FIFA-Homepage

Irland
 
Fussball Frauen